5-я драгунская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

Сформирована Императором 9 ноября 1806 года под началом генерала Бекера, и состояла из двух бригад:
 1-я бригада (13-й и 22-й драгунские полки) генерала Буссара была взята из прежней дивизии Бекера;
 2-я бригада (15-й и 25-й драгунские полки) генерала Виалана взята из дивизии Саюка.

Организация дивизии 
На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир — бригадный генерал Андре Буссар)
 13-й драгунский полк (командир – полковник Пьер-Виктор Ларош)
 22-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Жан-Батист Виалан)
 15-й драгунский полк
 25-й драгунский полк

На 15 ноября 1808 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жан-Батист Виалан)
 13-й драгунский полк (командир – полковник Пьер-Виктор Ларош)
 22-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Франсуа Фурнье-Сарловез)
 15-й драгунский полк
 25-й драгунский полк

Подчинение и номер дивизии 
 5-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (20 сентября 1806 года);
 5-я драгунская дивизия 5-го армейского корпуса Великой Армии (1807 год);
 5-я драгунская дивизия резервной кавалерии Армии Испании (15 октября 1808 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Николя Бекер (20 сентября 1806 – 11 мая 1807)
 дивизионный генерал Жан Лорж (25 мая 1807 – 17 апреля 1810)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Вольф  (1807 – 1810)

Награждённые

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Николя Бартельми, 12 января 1807 – полковник, командир 15-го драгунского

Офицеры ордена Почётного легиона 
 Стрюб, 9 ноября 1807 – командир эскадрона, адъютант Бекера
Пьер-Виктор Ларош, 12 января 1807 – полковник, командир 13-го драгунского

Литература 
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2.

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Кавалерийские дивизии Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1806 году